Die Saison 1998/99 war die sechste Spielzeit der ukrainischen Eishockeyliga, der höchsten ukrainischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt fünften Mal in der Vereinsgeschichte der HK Sokol Kiew.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der acht Mannschaften insgesamt 14 Spiele. Die drei bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Der HK Sokol Kiew war als einziges Team direkt für die Playoffs qualifiziert. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 Sezon-1998-1999 Eishockeyverband der Ukraine
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1998
Eishockeysaison 1998/99